Die Estoril Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2000 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurden der Grand Prix Hassan II in Casablanca und die Galleryfurniture.com Challenge in Atlanta ausgetragen, die wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählten. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen statt.

Das Herren-Einzelturnier gewann der mit einer Wild-Card angetretene Spanier Carlos Moyá, der damit seinen Landsmann Albert Costa als Titelträger ablöste. Costa verlor an Position fünf gesetzt gleich in der Auftaktrunde. Für Moyá war es der einzige Titel in dieser Saison und der sechste seiner Karriere. Beim Herrendoppel waren Tomás Carbonell und Donald Johnson die Titelverteidiger. Johnson trat diesmal mit Piet Norval an. Zusammen konnten sie sich im Finale gegen David Adams und Joshua Eagle mit 6:4 und 7:5 durchsetzen. Es war Johnsons zweiter Doppeltitel der Saison, wobei er den ersten mit Byron Black feiern konnte, und der elfte seiner Karriere. Für Norval war es der erste Saisontitel und ebenfalls der elfte seiner Karriere. Es war der erste Titel, den die beiden gemeinsam feiern konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 600.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 625.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Oeiras